Associació per a la història d'Hamburg (del seu nom en alemany Verein für Hamburgische Geschichte), associació d'historiadors d'Hamburg, a Alemanya
 Virus de l'hepatitis G, virus d'ARN responsable de l'hepatitis G
 Virus hemoglòfag, virus imaginari responsable de l'epidèmia mundial descrita a la pel·lícula Ultravioleta
 Xarxa hologràfica de volum (del seu nom en anglès Volume Holographic Grating), holograma basat en els principis de difracció de Bragg
 Vhg també és l'abreviatura de la vashegyita, mineral de la classe dels fosfats